Thai steht als Substantiv für:
 Thai (Volk) in Thailand
 Thái (Volk) in Vietnam
 Thailändische Schrift (ISO-15924-Code)
 Thailändische Sprache

Thai- (synonym für thailändisch) steht auch für Begriffe im Zusammenhang mit
 Thailand

Thai ist der Familienname folgender Personen:
 Minh Thai (* 1965), US-amerikanischer Speedcuber

THAI steht für:
 Thai Airways International, thailändische Fluggesellschaft

Siehe auch:

 Tai
 Thái

THAI